Feigenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Birgitte Lind Feigenberg (* 1968), dänische Schauspielerin
 Emmet Feigenberg (* 1954), dänischer Theaterintendant
 Gerz Feigenberg (1956–2011), dänischer Dramatiker, Schriftsteller und Schauspieler
 Josef Feigenberg, israelischer Psychophysiologe